Sauder ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Lallemand-Sauder (* 1953), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Gerhard Sauder (* 1938), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Luke Sauder (* 1970), kanadischer Skirennläufer
 Régis Sauder (* 1971), französischer Dokumentarfilmer
 William Sauder (1926–2007), kanadischer Unternehmer

Siehe auch:
 Sauter